Schwarzer může být:

 vila Schwarzer – vila v Karlových Varech

příjmení
 Ernst Schwarzer (1808–1860) – rakouský novinář a politik německé národnosti
 Mark Schwarzer (* 1972) – australský fotbalový brankář